Szczawno Zdrój − nieczynna stacja kolejowa w Szczawnie-Zdroju, w Polsce, w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim.

Zobacz też 
 Szczawno-Zdrój

Linki zewnętrzne 
 
 

Stacje i przystanki kolejowe w powiecie wałbrzyskim
Obiekty budowlane w Szczawnie-Zdroju